Alte Wache heißen mehrere historische Gebäude:

 in Frankfurt am Main: Alte Wache (Frankfurt)
 in Köln: Alte Wache (Köln)
 in Köln: Alte Wache Zeughaus
 in Potsdam: Alte Wache (Potsdam)
 in Regensburg Alte Wache (Regensburg)
 in Sondershausen: Alte Wache (Sondershausen)